Bagge ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Bagge (1622–1675), Bürgermeister von Lübbenau von 1664 bis 1675
 Anders Bagge (* 1968), schwedischer Produzent
 Bertha Bagge (1859–1939), deutsche Malerin und Radiererin
 Carl Ernst Bagge von Boo (1722–1791), französischer Komponist und Musiker
 Elilla Bagge (1847–nach 1901), deutsche Schriftstellerin
 Éric Bagge (1890–1978), französischer Architekt, Innenarchitekt und Designer des Art déco
 Erich Bagge (1912–1996), deutscher Kernphysiker
 Gösta Bagge (1882–1951), schwedischer Wirtschaftsprofessor und Politiker
 Harald Bagge (1817–1895), deutscher Arzt aus Frankfurt a. M.
 Harry Bagge (1896–1967), englischer Fußballspieler und -trainer
 Hermann Bagge (1867–1936), deutscher Politiker (DVP)
 Jakob Bagge (1502–1577), schwedischer Admiral
 Johann Friedrich Bagge (1711–1784), Kaufmann und Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Lotte Bagge (* 1968), dänische Fußballspielerin
 Magnus Thulstrup Bagge (1825–1894), norwegischer Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Peter Bagge (* 1957), US-amerikanischer Comiczeichner
 Selmar Bagge (1823–1896), deutscher Komponist

Siehe auch:
 Der Baron Bagge, Novelle von Alexander Lernet-Holenia
 Bagge von Boo, skandinavisch-baltisches Adelsgeschlecht
 BAGE
 Backe